Аркона — многозначный термин.
 Аркона — город и религиозный центр руян.
 Аркона — российская метал-группа.
 Аркона — мыс на побережье Германии.
 Кап Аркона — пароход.
 Аркона (1902—1945) — корабль германского флота.